M14 může být:
 M14 (dálnice) – dálnice na Ukrajině
 M14 (mina) — americká pozemní mina
 M14 (puška) — typ americké pušky
 Messier 14 — zkratka pro hvězdokupu Messier 14
 Noble M14 — sportovní automobil
 M14 (závit) — označení rozměru metrického závitu